Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 2005 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 20 juin au . Ce tournoi est le troisième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Mary Pierce et Mahesh Bhupathi battent Tatiana Perebiynis et Paul Hanley en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Parcours 
Seize têtes de série sont exemptées de premier tour.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte du tournoi de Wimbledon

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

2005
Wimbledon Double mixte
Wimbledon Double mixte
Tennis en Angleterre en 2005
Tennis en juin 2005
Tennis en juillet 2005